Caracara ist 
 die wissenschaftliche Bezeichnung der Falkengattung Caracara, siehe Schopfkarakaras
 der Originaltitel des Films Caracara - The Last Witness, siehe The Last Witness – Nur tote Zeugen schweigen
 die englische Bezeichnung für die im Deutschen Karakara genannten Arten der Geierfalken (Caracarinae)